}Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1960 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Po raz drugi został mistrzem świata Ove Fundin ze Szwecji – poprzednio w roku 1956.

W Finale Światowym wystąpiło trzech Polaków, Stefan Kwoczała zajął siódme miejsce.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Leszno (1) 
 22 maja 1960 r. (niedziela),  Leszno

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela 10-16 i punktacja → brak danych

Liberec (2) 
 22 maja 1960 r. (niedziela),  Liberec

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela 9-16 i punktacja (6-8) → brak danych

Zagrzeb (3) 
 22 maja 1960 r. (niedziela),  Zagrzeb

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela 9-16 i punktacja (4-8) → brak danych

Półfinały

Slany (1) 
 26 czerwca 1960 r. (czwartek),  Slaný

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (11-16) → brak danych

Monachium (2) 
 26 czerwca 1960 r. (czwartek),  Monachium

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Punktacja (9-16) → brak danych

Finał Kontynentalny 
 3 lipca 1960 r. (niedziela),  Wiedeń

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Visby (1) 
 1 maja 1960 r. (środa),  Visby

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Sztokholm (2) 
 5 maja 1960 r. (niedziela),  Sztokholm

Awans: 7 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Ove Fundin w Finale Europejskim bez potrzeby kwalifikacji

Kwalifikacja skandynawska

Helsinki (1) 
 26 maja 1960 r. (czwartek),  Helsinki

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Hilleröd (2) 
 26 maja 1960 r. (czwartek),  Hillerød

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego
Tabela 9-12 i 14-15 → brak danych

Finał Skandynawski 
 16 czerwca 1960 r. (czwartek),  Oslo

Awans: 7 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 14 sierpnia 1960 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 6+1 do Finału Światowego

Eliminacje brytyjskie 
 8 sierpnia 1960 r. (poniedziałek),  Londyn – Wimbledon
 9 sierpnia 1960 r. (wtorek),  Southampton
 13 sierpnia 1960 r. (sobota),  Norwich
 13 sierpnia 1960 r. (sobota),  Coventry

Awans: 9+1 do Finału Światowego oraz Ronnie Moore jako zeszłoroczny mistrz świata
Uwaga! Polak Tadeusz Teodorowicz jako brytyjski zawodnik

Finał Światowy 
 8 września 1960 r. (czwartek),  Londyn – Stadion Wembley

Uwaga! Bryan Elliot zastąpił Rona Howa, Chum Taylor – Erica Williamsa

Bieg po biegu
 Najlepszy czas dnia: Peter Craven – 69,4 sek. w 13 wyścigu
 (69,6) Fundin, Taylor, Young, Kaiser
 (68,8) Craven, Briggs, Lawson, Hofmeister
 (69,6) R. Moore, P. Moore, Żyto, McKinlay
 (71,0) Johnston, Sörmander, Kwoczała, Elliot
 (70,4) McKinlay, Johnston, Briggs, Taylor
 (70,0) Fundin, Kwoczała, Żyto, Hofmeister
 (69,6) Craven, P. Moore, Kaiser, Elliot (d)
 (70,8) R. Moore, Young, Lawson, Sörmander
 (71,4) P. Moore, Hofmeister, Sörmander, Taylor
 (69,6) R. Moore, Fundin, Briggs, Elliot (d)
 (71,4) Kwoczała, McKinlay, Lawson, Kaiser
 (71,0) Craven, Johnston, Young, Żyto
 (69,4) Craven, R. Moore, Kwoczała, Taylor
 (70,8) Fundin, P. Moore, Johnston, Lawson
 (70,6) Briggs, Żyto, Sörmander, Kaiser
 (71,8) Hofmeister, Young, McKinlay, Elliot
 (70,8) Taylor, Andrews, Lawson, Żyto
 (69,8) Fundin, Craven, Sörmander, McKinlay
 (70,8) R. Moore, Johnston, Hofmeister, Kaiser
 (71,6) P. Moore, Briggs, Kwoczała, Young (u)

Wyścig o tytuł mistrza świata
 21. (70,6) Fundin, R. Moore, Craven

1960
1960 w sporcie żużlowym